«Ки́ми» () — фильм-триллер режиссёра Стивена Содерберга с Зои Кравиц в главной роли. Его премьера состоялась на платформе HBO Max 10 февраля 2022 года.

Сюжет 
Брэдли Хаслинг, генеральный директор технологической корпорации Amygdala, дает интервью о новейшем продукте компании — «Кими». «Кими» — это умная колонка, которая, как утверждается, использует ручную модерацию для улучшения алгоритмов устройства. Amygdala планирует в скором времени провести первичное размещение акций, что может принести Хаслингу целое состояние.

Анджела Чайлдс — сотрудница Amygdala в Сиэтле, которая работает дома, отслеживая входящие потоки данных с устройств «Кими» и внося коррективы в программное обеспечение. Она страдает от тревоги и агорафобии из-за предыдущего нападения, которые усугубились пандемией COVID-19. Её основной контакт с людьми — это романтический партнер Терри, её сосед из дома напротив, с которым она встречается для секса в своей квартире. Однажды во время работы Анджела получает запись, на которой запечатлено жестокое сексуальное нападение со стороны мужчины по имени Брэд. С помощью своего коллеги Дариуса она получает доступ к информации о владельце счета, женщине по имени Саманта. Анджела обнаруживает больше записей Саманты, в том числе одну, которая звучит как ее убийство. Выясняется, что «Брэд» на самом деле Брэдли Хаслинг, а Саманта была его любовницей. Брэдли заказал убийство у киллера по имени Ривас. Анджела переносит записи на флэш-накопитель.

Она сообщает о случившемся своему начальнику, который направляет ее к Натали Чоудхури, руководителю компании Amygdala. Анджела несколько раз пытается связаться с Чоудхури по телефону, но в конце концов ее убеждают лично приехать к ней в офис, пообещав, что ФБР будет проинформировано об этом деле. В офисе Анджелу беспокоит, что Чоудхури не хочет связываться с властями и ссылается на то, что Анджела ранее наблюдалась у психиатра. Ожидая, пока ФБР свяжется с ней, она получает от Дариуса сообщение, что кто-то удалил голосовые записи Саманты с серверов Amygdala, и вскоре после этого видит, как двое неизвестных мужчин входят в офис. Она убегает и направляется пешком в соседний офис ФБР, в то время как Ривас и его сообщники следят за ней по мобильному телефону.

Мужчины догоняют Анджелу и пытаются затолкать ее в фургон, но группа протестующих поблизости не дает ее похитить. Однако одному из людей Риваса, хакеру по имени Юрий, удается выяснить, куда она направляется, по истории поиска. Анджелу накачивают наркотиками и возвращают в ее квартиру, похитители планируют устроить вторжение в дом, чтобы скрыть ее убийство. По пути внутрь им мешает Кевин, сосед, который также проводит все свое время в доме и забеспокоился, увидев, что Анджела вышла из дома. Кевин получает удар ножом, отвлекая нападавших, но Ривас уже поджидает их в квартире. Он конфискует флешку и начинает удалять записи с ноутбука Анджелы, но она использует свое устройство Кими, чтобы снова отвлечь Риваса и его людей и сбежать на верхний этаж. Она собирает оружие из нейлгана, оставленного строителями в квартире над ней, и с его помощью убивает злоумышленников. Терри, с которым она планировала встретиться, приезжает как раз в тот момент, когда она звонит по телефону 9-1-1.

Эпилог показывает, что Брэдли Хаслинг был арестован за убийство Саманты. Анджела с новой прической завтракает с Терри возле своей квартиры.

В ролях 
 Зои Кравиц — Анджела Чайлдс;
 Рита Уилсон — босс Анджелы;
 Индия де Бофорт — Шэрон;
 Байрон Бауэрс — Терри Хьюз;
 Бетси Брэнтли — голос «Кими»;
 Алекс Добренко — Дариус Попеску;
 Эмили Курода — доктор Барнс;
 Хайме Камил — Антонио Ривас;
 Джейкоб Варгас — бандит в очках;
 Эрика Кристенсен — Саманта Геррити;
 Девин Рэтрей — Кевин;
 Робин Гивенс — мать Анджелы;
 Чарльз Халфорд — высокий бандит;

Производство 
Проект был анонсирован 2 февраля 2021 года. Производством занялась компания New Line Cinema, сценарий написал Дэвид Кепп, главная роль досталась Зои Кравиц. Съёмки начались в апреле 2021 года в Лос-Анжелесе. Премьера состоялась в феврале 2022 года.

Отзывы и оценки 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 91 % основанный на 104 отзывах, со средней оценкой 7.50/10. По общему мнению сайта, «триллер с привкусом XXI века, „Кими“ показывает режиссера Стивена Содерберга в привлекательной форме — в немалой степени благодаря выдающейся игре Зои Кравиц». На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 78 из 100 на основе 22 рецензий, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Журнал Harper’s Bazaar назвал «Кими» лучшим фильмом 2022 года.

Примечания 

Криминальные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Оригинальные фильмы HBO Max
Фильмы Warner Bros.
Фильмы New Line Cinema
Фильмы про пандемию COVID-19
Фильмы США 2022 года